MAP4 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 3-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 152 амінокислот, а молекулярна маса — 121 005.

Локалізований у цитоплазмі, цитоскелеті.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 3

Некатегоризовані білки